Ada Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ada Township (Michigan)
 Ada Township (North Dakota)
 Ada Township (South Dakota)